Osoby o tym nazwisku:
 Marian Kwarciński − polski żużlowiec
 Mieczysław Kwarciński − polski kolejarz, oficer, cichociemny i żołnierz podziemia